Тубольцев — фамилия польского происхождения. По одной из версий, ее родоначальником был пленный турецкий офицер Тубал-бей, захваченный в плен польской армией Яна Собеского, являвшийся приближенным визиря Кара Мустафы и оставшийся после плена жить в Речи Посполитой.

Россия 
 Тубольцы — село в Почепском районе Брянской области.
 Тубольцы — деревня в Руднянском районе Смоленской области.

Украина 
 Тубольцы — село в Черкасском районе Черкасской области.